BiH
 Meljine (Sokolac), BiH, naselje u općini Sokolac

Crna Gora
 Meljine (Herceg Novi) Crna Gora, naselje u općini Herceg Novi